Flora nebo flóra může být:
 flóra – květena, soubor druhů určitého území
 mikroflóra

sídla
 sídliště Flora v Praze-Kunraticích
 Flora (Praha) – křižovatka na rozhraní Žižkova a Vinohrad v Praze
 Flora (Norsko)
 Flora (Illinois) v USA
 Flora (Indiana) v USA
 Flora Township (Minnesota) v USA
 Flora (Mississippi) v USA
 Flora (Apayao) na Filipínách

výtvarné umění a film
 Flora (Rembrandt) – obraz od Rembrandta
 Flóra (Tizian) – obraz od Tiziana
 Flora (film) – film Jana Švankmajera z roku 1989

historie
 Flora (odboj) – odbojová organizace působící na Slovensku v letech 1939–1945

jméno
 Flora (jméno) – ženské jméno latinského původu 
 Flóra (jméno) – maďarské jméno 

příjmení
 Anton Flora (1814–1883) – rakouský epidemiolog a politik
 Jan Flora (1880–1955) – český architekt

mytologie
 Flora (mytologie) – římská bohyně květin a zahrad

jiné
 Flora Olomouc – mezinárodní výstava květin
 Flora (stanice metra) – stanice pražského metra
 Flora (palác) – bývalý hotel a kino, dnes sídlo VZP v Praze-Vinohradech
 Atrium Flora (Palác Flora) – současné nákupní centrum a multikino v Praze-Vinohradech
 Flora – obchodní značka margarínu vyráběného společností Unilever
 (8) Flora (planetka) – planetka v hlavním pásu planetek

Související články 
 rostliny
 fauna

Externí odkazy